Ахиллеос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ахиллеос, Георгиос (род. 24 декабря 1980 года, Лондон, Великобритания) — кипрский стрелок, выступающий в дисциплине скит, чемпион мира 2007 года.
 Ахиллеос, Крис (род. 1947, Фамагуста, остров Кипр) — британский художник-фантаст.